

Lokalizacje

w Maroku 
 Taza – miasto w północnym Maroku, ośrodek administracyjny prowincji Taza w regionie administracyjnym Taza-Husajma-Taunat
 Taza – prowincja regionu Taza-Al-Husajma-Taunat w Maroku
 Taza-Al-Husajma-Taunat – region w Maroku, w północnej części kraju
 Brama Tazy – przełęcz w Maroku

Pozostałe 
 Taza – park narodowy w Algierii
 Taza – miasto w północnym Iraku
 Taza – krater na Marsie

Zobacz też 
 Zamach w Tazie (20 czerwca 2009)